Понец:

 Понец — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Гостыньский повят.
 Понец — гмина (волость) в Польше, входит в Гостыньский повят, Великопольское воеводство.